{| class="toccolours" cellpadding="2" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:1em;"
|bgcolor="#efefef" colspan="2" style="margin-left:5px;" align="center"| Gemenebestspelen 1982
|-
| Deelnemende landen
| 46
|-
| Deelnemende atleten
| 1.583
|-
| Evenementen
| 142 in 10 sporten
|-
| Openingsceremonie
| 30 september, 1982
|-
| Sluitingsceremonie
| 9 oktober, 1982
|}
De twaalfde editie van de Gemenebestspelen (Commonwealth Games) werden gehouden van 30 september tot en met 9 oktober 1982''' in Brisbane, Australië.

Een evenaring van het recordaantal van 46 landen uit 1978 nam deel. Debuterende landen waren Cyprus, de Falklandeilanden, Sint-Helena, de Salomonseilanden en Vanuatu. Van de deelnemers in 1978 ontbraken tien deelnemers op deze editie; Antigua, Bangladesh, Belize, de Cookeilanden, Lesotho, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Sierra Leone en de Turks- en Caicoseilanden.

Net als in 1978 werden er tien sporten beoefend op de Gemenebestspelen. Het turnen, in 1978 nog voor het eerst op het programma, maakte plaats voor het boogschieten dat als dertiende sport ooit eveneens voor het eerst op het programma stond.

Deelnemende landen

Sporten

Medaillespiegel 

1982
 1982
Multisportevenement in 1982
Sport in Brisbane
Sportevenement in Australië